Лука Кальдирола (; 1 февраля 1991, Дезио, Ломбардия) — итальянский футболист, защитник клуба «Монца».

Биография

Клубная карьера 
Кальдирола является воспитанником «Интернационале», однако за не провёл за этот клуб ни одного матча в чемпионате Италии. Имея контракт с «Интером», Кальдирола отправлялся в аренды нидерландский клуб «Витесс» и итальянские клубы «Чезена» и «Брешиа».

В июне 2013 года Кальдирола перешёл в бременский «Вердер», подписав контракт на четыре года. 15 июля 2015 года Кальдирола был отдан в аренду на один год в «Дармштадт 98».

30 января 2019 года Кальдирола перешёл в клуб Серии B «Беневенто», заключив контракт на полгода.

Карьера в сборной 
17 ноября 2010 года Кальдирола дебютировал за молодёжную сборную Италии. В 2013 году он в качестве капитана итальянской молодёжной сборной принял участие в чемпионате Европы среди молодёжных команд, где завоевал серебряные медали, уступив в финале сборной Испании (2:4).

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Дармштадт 98»
Игроки ФК «Беневенто»
Игроки ФК «Монца»